Taliesin steht für:

 Taliesin, historischer Barde in Britannien des 6. Jahrhunderts
 Taliesin (Atelier), Sommersitz des amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright
 Taliesin (Krater) auf dem Jupitermond Europa

Siehe auch:

 Taliesin West, Winterquartier des Architekten Frank Lloyd Wright
 Die Wunder des Taliesin Jones, engl. Filmdrama aus dem Jahr 2000
 Bedd Taliesin, Rest eines bronzezeitlichen Rundcairns
 Hanes Taliesin, Erzählung über die Jugendzeit des Dichters Taliesin
 Llyfr Taliesin, Gedichtesammlung in kymrischer Sprache
 The Book of Taliesyn, ein Album der Rockgruppe Deep Purple